Сен-Мексм-Отри́в, Сен-Мексм-Отрів () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 95 км на захід від Парижа, 95 км на північний захід від Орлеана, 27 км на північний захід від Шартра.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 158 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 415,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Мексм-Отрив на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Мексм-Отрив на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ер і Луар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ер і Луар